Різь — гострий ріжучий біль.
 Різь (техн.) — ґвинтова канавка на циліндричній або конічній поверхні чого-небудь.